Mærsk Mc-Kinney Møller også kendt som familien Mærsk, Møller-Mærsk, Mærsk Mc-Kinney og Mc-Kinney Møller er en dansk familie, der var involveret i grundlæggelsen af Mærsk og dens to moderselskaber Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912 og i ledelsen af virksomheden fra deres grundlæggelse frem til nutiden.

Familien afstammer fra en sømandsslægt fra Rømø, hvor de kan spore sig tilbage til kommandør og landfoged Laust Michelsen.

Simplificeret stamtræ

Noter

Referencer